Скинни — порода морских свинок. Практически голая кожа с остаточным оволосением головы и лапок. Существует ещё одна голая разновидность морских свинок — болдуины. Эти зверьки рождаются без шерстки в отличие от болдуинов. Впервые мутация была зафиксирована в 1978 году в одном из институтов Монреаля, где три самки содержались с одним самцом, который, видимо, был носителем этого гена — у троих самок родилось потомство скинни. Позже эта мутация повторилась в 1984 году. После этого заводчики стали работать над выведением породы скинни.

Первые поголовья имели небольшую продолжительность жизни из-за слабой иммунной системы, но заводчики нашли способ уничтожить этот недостаток — они скрещивали скинни с селфами.

У этих свинок повышенный обмен веществ за счёт действия скинни-гена, температура тела немного выше, чем у обычных свинок.(40 градусов) 

Скинни сейчас совсем не редкость. В питомниках морских свинок Москвы и Санкт-Петербурга они достаточно распространены.

Примечания 

Породы морских свинок